Ägir, Ægir – olbrzym z mitologii nordyckiej
 AEgir – planeta krążąca wokół gwiazdy Ran (ε Eridani)
 Aegir – księżyc krążący wokół Saturna
 „Ægir” – okręt patrolowy Islandzkiej Straży Wybrzeża
 Ruderclub Aegir – poznański klub wioślarski